RPL puede referirse a:

 RPL, protocolo de arranque de un ordenador.
 RPL, protocolo de enrutamiento para redes inalámbricas.
 RPL (lenguaje de programación), lenguaje de programación de calculadoras HP.
 RPL, República Popular de Lugansk, estado secesionista de Ucrania.

Siglas